Сакраме́нто ( — таїнство) — назва кількох топонімів іспаномовного походження.

 Сакраменто — місто у США, столиця штату Каліфорнія
 Сакраменто — місто, штат Кентуккі
 Сакраменто — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Сакраменто (річка) — річка на заході США;
 Сакраменто (гори)' — гори у США на схід від річки Ріо-Гранде
 Сакраменто (округ, Каліфорнія) — округ штату Каліфорнія

Див. також 
 Сакраменто Кінґс — професійна баскетбольна команда в місті Сакраменто\

Посилання